ACAN peuvent désigner :
 Advisory Committee on Antarctic Names ;
 anticorps antinucléaire.